Die Nationaldivision 1984/85 war die 71. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den neunzehnten Meistertitel. Titelverteidiger Avenir Beggen wurde Dritter.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1985
Fußballsaison 1984/85